

Geografia 
 Pica – comune del Cile, nella regione di Tarapacá
 Pica, Cumbria – cittadina nel comprensorio di Distington, in Cumbria

Persone 
 Pica – famiglia italiana, originaria dell'aquilano
 Agnoldomenico Pica (1907-1990) – architetto, pubblicista e critico d'arte italiano
 Armando Pica (1904-1943) – carabiniere e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Antonio de la Santísima Trinidad Pica Serrano (1933-2014) – attore spagnolo
 Claudio Pica, meglio conosciuto come Claudio Villa (1926-1987) – cantante e attore cinematografico italiano
 Giuseppe Pica (1813-1887) – politico italiano
 João Pica (1986) – calciatore portoghese
 Madonna Pica – nobile, madre di san Francesco d'Assisi
 Massimo Pica Ciamarra (1937) – architetto italiano
Salvatore Pica (1939-2022) – imprenditore e scrittore italiano
 Tina Pica, nome d'arte di Concetta Luisa Annunziata Pica (1888-1968) – attrice e commediografa italiana
 Vittorio Pica (1862-1930) – scrittore e critico d'arte italiano

Zoologia 
 Pica – genere di uccelli appartenente alla famiglia dei corvidi
 Pica – nome comune generico dei mammiferi appartenente alla famiglia degli Ochotonidae
 Pica pica – nome scientifico della gazza, uccello della famiglia dei corvidi

Altro 
 Cratere Pica – cratere sulla superficie di Marte
 Palazzo Pica Alfieri – palazzo storico dell'Aquila
 Pica – in medicina, patologia che porta ad ingerire materiali normalmente non commestibili
 Pica – unità di misura tipografica
 Pica! – titolo di un album di Davide Van De Sfroos
 PICA – Phenolic Impregnated Carbon Ablator, moderno materiale sviluppato dalla NASA per la protezione termica
 Pica – personaggio del manga e anime One Piece
 Perth Institute of Contemporary Arts – museo di Perth, in Australia

Pagine correlate 
 Piga